Barber steht für:
 Barber (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Barbier (heute auch englisch Barber), ein Beruf

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barber (Alabama), im Houston County
 Barber (Logan County, Arkansas)
 Barber (White County, Arkansas) – nicht mehr existent
 Barber (Idaho), im Ada County
 Barber (Kalifornien), im Butte County
 Barber (Kansas), im Crawford County
 Barber (Maryland), im Talbot County
 Barber (Montana), im Golden Valley County
 Barber (New Jersey), im Middlesex County
 Barber (Chowan County, North Carolina)
 Barber (Rowan County, North Carolina) – nicht mehr existent
 Barber (Oklahoma), im Cherokee County

Barber als Namensbestandteil:

Orte:
 Barber City, im Orange County, Kalifornien
 Barber Corner, im Hartford County, Connecticut – nicht mehr existent
 Barber Creek Estates, im Oconee County, Georgia
 Barber Crossing, im Eddy County, New Mexico
 Barber Quarters, im Okeechobee County, Florida
 Barber Spur, im Evangeline Parish, Louisiana

Sonstiges:
 Barber Brook, Fließgewässer im Saratoga County, New York
 Barber Gulf, Fließgewässer im Onondaga County, New York
 Barber Run, Fließgewässer im Crawford County, Pennsylvania
 Barber Island, Insel im St. Lawrence County, New York
 Barber Canyon Mine, Mine im Pershing County, Nevada
 Barber Gene Mine, Mine im La Paz County, Arizona
 Barber Mine, Mine im St. Clair County, Alabama
 Barber Creek Oil Field, Ölfeld im Campbell County, Wyoming
 Barber Creek West Oil Field, Ölfeld im Johnson County, Wyoming
 Barber Creek State Wildlife Management Area, Park im Clinton County, Iowa
 Barber Pond State Wildlife Area, Park im Hartford County, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Barber Block, in Portland, Oregon, ID-Nr. 77001109
 Barber Dam and Lumber Mill, in Boise, Idaho, ID-Nr. 78001037
 Barber Farm, in Cleveland, North Carolina, ID-Nr. 02001717
 Barber Shop, in Vermilion, Ohio, ID-Nr. 79003932
 Barber-Barbour House, in Harrods Creek, Kentucky, ID-Nr. 80001582
 Barber-Colman Company Historic District, in Rockford, Illinois, ID-Nr. 06000674
 Barber-Mulligan Farm, in Avon, New York, ID-Nr. 80002647
 Barber-Pittman House, in Valdosta, Georgia, ID-Nr. 80001108
 Barber-Scotia College, in Concord, North Carolina, ID-Nr. 85000378
 Barber-Whitticar House, in Canton, Ohio, ID-Nr. 82003642

Siehe auch:
 Barber Branch
 Barber County in Kansas, USA
 Barber Creek
 Barber-Falle, Bodenfalle zum Fang kleiner Tiere
 Barber-Gletscher
 Barber Lake
 Barber-Pole-Illusion, optische Täuschung
 Barber Pond
 Barbour
 Barber Angels
 Barbers